Flan kan syfta på ett par sjöar på var sin sida om sjön Vällen, Värmland i Eda kommun:

Flan (Eda socken, Värmland, 665276-131110), sjö i Eda kommun,  (25,2 ha)
Flan (Eda socken, Värmland, 665708-130926), sjö i Eda kommun,  (22,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn